Koeweits voetbalelftal (mannen)
 Koeweits voetbalelftal (vrouwen)